Die Boxkämpfe im Leichtgewicht bei den Olympischen Sommerspielen 1972 in München fanden vom 27. August bis 10. September in der Boxhalle im Olympiapark statt. Jeder Kampf war auf fünf Runden angesetzt.

Wettkampfverlauf 
Im Leichtgewichtsboxen wurde Jan Szczepański aus Polen seiner Favoritenrolle gerecht und kämpfte sich souverän zum Olympiasieg. Lediglich im Viertelfinale gegen Charlie Nash geriet Szczepański unter Druck. Im Finale traf der Pole auf László Orbán aus Ungarn, den er mit 5:0 nach Punkten besiegte. Die Bronzemedaillengewinner waren der amtierende afrikanische Meister im Federgewicht, Samuel Mbugua aus Kenia, der aufgrund einer Verletzung seinen Halbfinalkampf nicht antreten konnte und Alfonso Pérez aus Kolumbien, der wie sein Landsmann Clemente Rojas im Federgewichtsturnier eine der ersten olympischen Boxmedaillen gewann.

Ergebnisse

Oberere Hälfte 1

Oberere Hälfte 2

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 

 

Leichtgewicht